Olaszország
Sant’Elena, templom Velence Castello negyedében
Sant’Elena, település Veneto régióban, Padova megyében
Sant’Elena, templom Veronában